Ли () — округ в штате Алабама, США.

Описание 

Округ расположен в восточной части штата, с востока граничит с Джорджией, со всех остальных сторон — с другими округами Алабамы. Назван в честь генерала Роберта Ли. Столица — Опелáйка (Opelika), крупнейший город — Оберн, ещё более крупный город, но находящийся на территории округа лишь частично — Феникс-Сити (Phenix City). Открытые водные пространства составляют 18 км², что составляет 1,1% от общей площади округа в 1594 км².
В округе находится крупнейший университет в штате — Обернский, он же является крупнейшим работодателем в округе, предоставляя 5200 рабочих мест.
В округе запрещено торговать арахисом по средам после заката<ref>Законы штатов США  на сайте diary.ru</ref>.

 История 
Округ был образован 5 декабря 1866 года путём отделения частей соседних округов: Мэйкон, Таллапуса, Чамберс и Расселл.
В 1923 году город Феникс-Сити, расположенный на крайнем юго-востоке округа, поглотил город Жирар, расположенный на крайнем северо-востоке округа Рассел. Чтобы не разделять крупный город границей округов, правительством Ли было принято решение передать Расселлу территорию в 26 км² с городом и его ближайшими окрестностями. Взамен округ Рассел передал округу Ли в два раза бо́льшую часть земли на своём северо-западе — невключённую территорию Мэрвин (Marvyn), — оба эти «выступа» на некогда ровной и прямой границе округов хорошо видны на карте. Поскольку Феникс-Сити продолжил расти, то через некоторое время он всё равно стал расположен в обоих округах.

 Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 автомагистраль I-85
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
В округе находится аэропорт .

Демография 

1870 год — 21 750 жителей
1880 — 27 262 (+25,3%)
1890 — 28 694 (+5,3%)
1900 — 31 826 (+10,9%)
1910 — 32 867 (+3,3%)
1920 — 32 821 (-0,1%)

1930 — 36 063 (+9,9%)
1940 — 36 455 (+1,1%)
1950 — 45 073 (+23,6%)
1960 — 49 754 (+10,4%)
1970 — 61 268 (+23,1%)
1980 — 76 283 (+24,5%)

1990 — 87 146 (+14,2%)
2000 — 115 092 (+32,1%)
2010 — 140 247 (+21,9%)
2011 — 143 468 (оценка)<ref>Округ Ли  на сайте quickfacts.census.gov</ref>

Расовый состав:
 Белые — 74,1%
 Афроамериканцы — 22,7%
 Азиаты — 1,6%
 Коренные американцы — 0,2%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0%
 Две и более расы — 0,9%
 Прочие — 0,5%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 1,4%

 Достопримечательности 

 Парк Чеуакла ()
 Музей изящных искусств Джул Коллинс Смит ()
 Гольф-тропа Роберта Трента Джонса () (частично)

 См. также 
 Список округов Алабамы
 Национальный реестр исторических мест в округе Ли 
 Реестр достопримечательностей и культурного наследия в округе Ли 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Ли на сайте epodunk.com
 История округа Ли на сайте archives.state.al.us
 Округ Ли: население, безработица, цены, преступность, здравоохранение, смертность и пр. на сайте city-data.com
 Школы округа Ли на сайте ''lee.k12.al.us
 Историческое общество округа Ли

Округа Алабамы
Появились в 1866 году